Томаж Разингар (, родился 25 апреля 1979 в Есенице, Югославия) — словенский хоккеист, крайний нападающий. Капитан сборной Словении. Участник Зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Завершил карьеру игрока в 2015 году. Провёл за карьеру свыше 800 игр, в Австрийской хоккейной лиге в 288 играх набрал 222 очка. Лучший бомбардир в истории клуба «Есенице» — 373 очка (177 шайб и 196 передач).

Карьера

Клубная 
Начинал карьеру в своём родном клубе «Есенице», очень рано закрепился в основном составе. В 1999 году был куплен клубом «Ньюмаркет Харрикейнз», представителем Юниорской хоккейной лиги Онтарио, сыграл 17 матчей и вернулся на родину. Через год был куплен американской командой «Пеория Ривермен», выступавшей в Хоккейной лиге Восточного побережья, сыграл там в двух сезонах, но отказался от заключения профессионального контракта.

Проведя ещё два года в «Есенице», перешёл в чешский клуб «Пардубице», но не закрепился в составе и вернулся обратно в клуб. С трудом ему удалось отыграть один сезон 2007/2008 в австрийском «Инсбруке», однако его контракт не был продлён, и игрок покинул команду в следующем трансферном окне. В сезоне 2009/2010 Разингар снова уехал за границу выступать в итальянской серии А1 за «Пустерталь», где провёл половину сезона. В 2010 году его выкупил австрийский «ВСВ-Филлахер», в составе которого Разингар сыграл 64 матча, набрал 35 очков по системе «гол+пас» (14 шайб и 21 голевая передача).

В составе «Есенице» в 2005, 2006 и 2009 годах становился чемпионом Словении. В 2012 году вернулся в Словению, сыграв один сезон в клубе «Млади Есенице». С 2012 по 2015 годы отыграл по сезону за немецкий «Равенсбург Тауэрстарз», шведский «Троя-Юнгбю» и словацкую «Дуклу» из Тренчина. Карьеру завершил, проведя свыше 20 лет в хоккее.

В сборной 
За сборную Словении выступает с 1995 года: в 1995 году играл на молодёжном чемпионате мира, в 1996 году играл на чемпионате Европы до 18 лет в дивизионе C, в 1997 году снова выступил на первенстве мира среди молодёжи, а через 2 года и на первенстве Европы среди игроков не старше 20 лет. В 1999 году впервые сыграл на чемпионате мира в составе сборной, с ней же выступал на чемпионатах мира без пропусков с 2002 по 2015 годы. С 2010 года — её капитан. На церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2014 года нёс флаг Словении.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Хоккеисты Словении
Хоккейные левые нападающие
Хоккейные правые нападающие
Игроки ХК «Акрони Есенице»
Игроки «Пеория Ривермен» (ECHL)
Игроки «Вустер АйсКэтс»
Игроки ХК «Всетин»
Игроки ХК «Градец Кралове»
Игроки ХК «Пардубице»
Игроки ХК «Оцеларжи»
Игроки ХК «ТВК Инсбрук»
Игроки ХК «Валь-Пустерия»
Игроки ХК «Филлах»
Игроки ХК «Хидрия»
Игроки ХК «Есенице»
Игроки ХК «Троя-Юнгбю»
Игроки ХК «Дукла» Тренчин
Игроки сборной Словении по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 2014 года